Zona Industriale III ima više značenja:
 Zona Industriale III, Palermo
 Zona Industriale III, Torino